GM est un code, qui désigne :
 la Gambie (code équivalent aussi à gm), selon la liste des Internet TLD (.gm)
 Grand Manchester (Greater Manchester en anglais), un comté métropolitain et cérémonial centré autour de la ville de Manchester, au Royaume-Uni.

GM est un sigle, qui désigne :
 General Motors, un holding qui détient diverses sociétés de construction et de commercialisation de véhicules automobiles et de services associés, vendus sous diverses marques commerciales.

GM est une abréviation, qui signifie :
 Gentil membre, un terme utilisé pour qualifier les clients du Club Med,
 Gendarmes mobiles,
 General MIDI,
 Game Maker,
 Grand Maître élu au sein des faluchard d'une filière,
 Génie mécanique,
 General Manager.

Gm peut faire référence à :
 Sol mineur, selon la notation anglo-saxonne pour un accord de musique,
 , qui signifie maître de jeu.
 Guerre mondiale

Autres 
 GM, personnage de Vampire Chronicles.

Code